

Patronyme 

 Jean Bernard (), archevêque de Tours de 1441 à 1466 ;
 Jean Bernard, maire d'Angers en 1485-1486 ;
 Jean Bernard (1672-1747), martyr huguenot du Vivarais ardéchois ;
 Jean Bernard (1836-1907), homme politique, ancien député et sénateur du Doubs ;
 Père Jean Bernard (1907-1994), prêtre catholique luxembourgeois ;
 Jean Bernard (1907-2006), médecin hématologue français ;
 Jean Bernard (1908-1994), compagnon du devoir ;
Jean Bernard (1909-1974), dessinateur humoristique en utilisant le pseudonyme de Bernard Aldebert ;
 Jean Bernard (1912-1995), homme politique, ancien député de l'Isère ;
 Jean Bernard (1923-2004), homme politique, ancien député de la Meuse ;
 Jean Bernard (1924-2007), homme politique, ancien député et sénateur RPR ;

nom composé
 Jean Bernard-Derosne (1903-1962), réalisateur et scénariste français.

Prénom 
Jean-Bernard est aussi un prénom.

Toponyme 

 Gouffre Jean-Bernard, une cavité souterraine naturelle située sur la commune française de Samoëns.